Hibbs ist der Familienname folgender Personen:
 Douglas A. Hibbs, US-amerikanischer Professor der Volkswirtschaftslehre
 Harry Hibbs (1906–1984), englischer Fußballtorwart
 J. Elliott Hibbs (* 1945), US-amerikanischer Politiker
 Jesse Hibbs (1906–1985), US-amerikanischer Film- und Fernsehregisseur sowie Regieassistent

Hibbs steht für:
 (2441) Hibbs, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Hibs
 HIPS